Заха́рченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Захарченко, Александр Владимирович (1976—2018) — государственный деятель ДНР.
 Захарченко, Вадим Викторович (1929—2007) — советский и российский актёр.
 
 Захарченко, Виктор Гаврилович (род. 1938) — советский и российский хоровой дирижёр, фольклорист и музыковед, Герой Труда Российской Федерации.
 Захарченко, Виктор Матвеевич (1928—1942) — юный партизан, разведчик, проводник Великой Отечественной войны.
 Захарченко, Виктор Михайлович — сотрудник милиции, кавалер Ордена Мужества.
 
 Захарченко, Владимир Васильевич (род. 1971) — украинский политический деятель.
 Захарченко, Геннадий Викторович (род. 1976) — украинский гребец.
 Захарченко, Григорий Никифорович (1922—1944) — Герой Советского Союза, сапёр.
 Захарченко, Дмитрий Викторович (род. 1978) — полковник полиции России, фигурант крупного коррупционного скандала.
 Захарченко, Евгений Васильевич (род. 1978) — российский и казахстанский футболист.
 Захарченко, Игорь Григорьевич (1941—2017) — советский и украинский педагог.
 Захарченко, Иосиф Иванович (1837—1894) — русский писатель.
 Захарченко, Константин Львович (1900—1987) — американский авиаконструктор.
 Захарченко, Любовь Ивановна (1961—2008) — советская и российская автор-исполнитель.
 Захарченко, Марк Васильевич (1938—2015) — советский социолог.
 
 Захарченко, Наталья Иосифовна (1907—1992) — советская оперная певица.
 Захарченко, Павел Фёдорович (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Захарченко, Эдуард Александрович (род. 1995) — украинский хоккеист.

Двойные фамилии 
 
 Захарченко-Шульц, Мария Владиславовна (1893—1927) — политическая деятельница белого движения.

Топоним 
 Захарченко — посёлок в Донецкой области Украины.

Примечания